Ascoli steht für:

 Ascoli Piceno, eine italienische Stadt in den Marken 
 Ascoli Satriano, eine italienische Stadt im Norden Apuliens

Ascoli ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Alberto Ascoli (1877–1957), italienischer Serologe, Hygieniker und physiologischer Chemiker
 Cecco d’Ascoli (eigentlich Francesco Stabili, 1269–1327), italienischer Dichter, Arzt, Astronom, Astrologe und Freidenker
 Enoch von Ascoli (um 1400–um 1457), humanistischer Lehrer und Beauftragter des Papstes Nikolaus des V. zur Suche nach Handschriften mit klassischen Texten

 Graziadio Isaia Ascoli (1829–1907), italienischer Sprachwissenschaftler
 Guido Ascoli (1887–1957), italienischer Mathematiker
 Nicola Ascoli (* 1979), italienischer Fußballspieler